Posca steht für:
 Posca, nichtalkoholisches Getränk römischer Bürger

 Posca ist der Familienname folgender Personen:
 Edith Posca (1892–1931), deutsche Schauspielerin
 Jean-Pierre Posca (1952–2010), französischer Fußballspieler und -trainer